Ке́рженец — топоним в России:

 Керженец — река, приток Волги.

 Керженец — посёлок, Нижегородская область, городской округ город Бор.
 Керженец — посёлок, Нижегородская область, городской округ Семёновский.

 Керженец — станция Горьковской железной дороги, находится в посёлке Керженец.

См. также 
 Керженский